Понтеведра () — іспанська власна назва.

Топоніми

Понтеведра (Аргентина) — муніципалітет.

Понтеведра — муніципалітет.
 Понтеведра (провінція)
 Понтеведра (річка)

Понтеведра (Капіс) — муніципалітет.
 Понтеведра (Негрос) — муніципалітет.

Понтеведра (острів) — муніципалітет.

Спорт 
 Понтеведра (футбольний клуб)